Crash – płyta zespołu Dave Matthews Band
 Crash – płyta Charli XCX
 Crash (perkusja) – rodzaj talerza perkusyjnego
 "Crash" – oryginalny tytuł filmu Miasto gniewu
 Crash – dramat amerykański z 1978 roku
 Crash – polski zespół muzyczny
 Crash – w informatyce "załamanie" (ang. crash) systemu
 C.R.A.S.H. – amerykańska policyjna grupa przeciw gangom
 Crash Bandicoot – seria gier platformowych
 Crash – brytyjskie czasopismo poświęcone ZX Spectrum, wydawane od 1984 do 1992.